Ženská dvouhra Dubai Tennis Championships 2020 probíhala ve druhé polovině února 2020. Do singlové soutěže dubajského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet hráček. Obhájkyní titulu byla švýcarská světová čtyřka Belinda Bencicová, kterou v úvodním kole vyřadila Ruska Anastasija Pavljučenkovová.

K profesionálnímu tenisu se vrátila bývalá světová jednička Kim Clijstersová, která na úvod podlehla úřadující finalistce Australian Open Garbiñe Muguruzaové. Jednalo se o její první utkání na okruhu od 29. srpna 2012, kdy ve druhém kole US Open 2012 podlehla Lauře Robsonové.

Vítězkou se stala nejvýše nasazená, 28letá Rumunka Simona Halepová, jež ve finále zdolala o osm let mladší Kazašku Jelenu Rybakinovou po vyrovnaném třísetovém průběhu 3–6, 6–3 a 7–6. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo jubilejní dvacátý singlový titul na okruhu WTA Tour z třicátého sedmého kariérního finále. Navázala tak na dubajskou trofej z roku 2015. Na prahu vyřazení se Halepová ocitla již ve druhém kole, kdy odvrátila Tunisance Ons Džabúrové mečbol. Rybakinová se v roce 2020 i při své čtvrté účasti na turnaji organizovaném WTA probojovala do finále a potřetí z něj odešla poražena. Po skončení měla za předchozí část sezóny nejvyšší počet 19 vyhraných utkání. Bodový zisk ji poprvé posunul na 17. místo žebříčku WTA.

Nasazení hráček 
Dvě nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Dubai Tennis Championships 2020